J.L.Crane se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Leland Crane
 J.Leland Crane